Националният отбор по волейбол на Румъния представя страната на международни турнири и състезания.

Националният отбор на Румъния става европейскишампион през 1963 г.

Сред другите добрите представяния на отбора е третото място на олимпийските игри през 1980 година в Москва.

Олимпийски игри

Външни препратки 

Румъния
Спорт в Румъния